De NBB-Beker 2017/18 was de 50e editie van de NBB-Beker, de bekercompetitie georganiseerd door de Nederlandse Basketball Bond. Donar Groningen was de titelverdediger.

Wedstrijdschema

Finale
De finale werd dit jaar gespeeld in MartiniPlaza in Groningen, het was de derde keer dat de finale hier gespeeld wordt, na 2000 en 2017. Donar speelde in eigen hal haar 9e bekerfinale. ZZ Leiden uit Leiden stond voor de vijf keer in de finale en won deze in 2010 en 2012. Donar veroverde haar vierde beker in vijf jaar tijd.

Externe links 
 basketball.nl Officiële webpagina Nederlandse Basketball bond
 Donar.nl Officiële webpagina
 ZZleiden.nl Officiële webpagina

Nederlandse basketbalcompetitie
Basketbal in 2018
Basketbal in 2017